Джут (Corchorus) — рід кущів
 Джут (волокно) — волокно
 Джут — масовий падіж худоби, викликаний обмерзанням пасовищ